Dit is een lijst van de rectores magnifici van de Universiteit Utrecht.

1635–1699

1700–1799

1800–1899

1900–1999

2000–heden

Publicaties 
 Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Accedunt nomina Curatorum et Professorum per eadem secula. Utrecht, J. L. Beijers et J. van Boekhoven, 1886
 Album promotorum qui inde an anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCCXV in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt, Societas cui nomen “Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen” componendum edendumque curavit, atque Academiae Rheno-Trajectinae trecesimo die natali donum obtulit. Broekhoff, Utrecht, MCMXXXVI (Online)
 J.G. Van (ed.) Cittert Eymers: Album Promotorum Utrecht 1815–1936. Leiden, Brill, 1963, (Gedeeltelijk online)

Externe link 
 Universiteit Utrecht, hooglerarenwebsite

Rectores magnifici
Utrecht rectores